Anna d'Orleans (reina de Sardenya) (1669 - 1725).
 Anna d'Orleans (duquessa d'Aosta) (1906 - 1987).
 Anna d'Orleans (duquessa de Calàbria) (1938).